Dylan steht für:
 Dylan, Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dylan, Musikalbum von Bob Dylan, siehe Dylan – A Fool Such as I
 Dylan (Krater), Krater auf dem Jupitermond Europa
 Dylan (Programmiersprache)
 Dylan Dog, Comicfigur in der gleichnamigen Serie
 Honda Dylan 125, Motorroller der Marke Honda

Siehe auch:
 Dyllan (Begriffsklärung)
 Dyleň, Berg im Oberpfälzer Wald
 Dilan (Begriffsklärung)